Come Out and Play (álbum), álbum de estúdio da banda estadunidense Twisted Sister
"Come Out and Play" (canção), single da banda estadunidense The Offspring

Ver também

Desambiguações de música